Девин — город в Болгарии;
 Девин — словенское название города Дуино в Австро-Венгрии (ныне в Италии), известного замками дворянского рода Турн-и-Таксис
 Девин — община в Болгарии;
 Девин — часть Братиславы;
 Девин — вершина Палавы (Павловских гор)
 Девин, Илья Максимович (1922—1998) — мокшанский поэт и прозаик.
  — несуществующий замок на  на северной окраине Глубочепского исторического района в административном районе Прага 5 (Прага, Чехия)

См. также 

 Девино
 Девина (значения)